Étendard est le nom donné à une famille d'avions de combat fabriqués par le constructeur aéronautique français Dassault à partir des années 1950. Les versions ayant au moins atteint le stade du prototype sont les suivantes :

 Dassault Étendard II, un prototype pour l'Armée de l'air.
 Dassault Étendard IV, un avion d'attaque pour la Marine nationale.
 Dassault Étendard VI, un des avions candidats pour une compétition de l'OTAN.
 Dassault Super-Étendard, un dérivé de l'Étendard IV en service pour la Marine nationale et la marine argentine.